Spatel kan slaan op diverse eenvoudige werktuigen met een plat uiteinde:
bakspatel, voor gebruik in de koekenpan
roerspatel, voor gebruik door kok en schilder 
spatel (glazuren), om glazuur mee uit te smeren over een taart
tongspatel of mondspatel, eenvoudig medisch hulpmiddel voor KNO-onderzoek
spatel (gynaecologie) of uitstrijkspatel, eenvoudig medisch hulpmiddel voor gynaecologisch onderzoek
spatel (laboratorium), metalen werktuig uit een laboratorium
Spatula (biologie), spatelvormige delen van het lichaam

Spatula (geslacht), eendengeslacht